

Persone 
 Alessandro Calzolari (1971) – ex ciclista italiano
 Alfonso Calzolari (1887-1983) – ciclista italiano
 Alfredo Calzolari (1897-1945) – partigiano italiano, medaglia d'oro al valor militare alla memoria
 Arnaldo Calzolari (1906) – calciatore italiano
 Enrico Calzolari (1900–...) – calciatore italiano
 Francesco Calzolari (1522-1609) – farmacista e botanico italiano
 Francesco Calzolari (1926-1944) – partigiano italiano, medaglia d'oro al valor militare alla memoria
 Giuseppe Calzolari (1934-2005) – calciatore italiano
 Icilio Calzolari (1833-1906) – fotografo italiano
 Mario Calzolari (...–...) – calciatore italiano di ruolo attaccante
 Oreste Calzolari (1852-1920) – scultore italiano
 Pier Paolo Calzolari (1943) – artista italiano
 Pier Ugo Calzolari (1938) – ingegnere italiano
 Pietro Calzolari (1991) – calciatore sammarinese
 Silvio Calzolari (...–...) – tiratore di fune italiano
 Umberto Calzolari (1938-2018) – giocatore di baseball italiano

Altro 
 Torre Calzolari – frazione di Gubbio
 Palazzo Calzolari – palazzo storico settecentesco di Corbetta, in provincia di Milano
 Cascina Cucca o Calzolari – cascina del XVIII secolo, a Castellazzo de' Stampi